Kristensen steht für:
 Kristensen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (3455) Kristensen, einen Asteroiden

Kristensen ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Kristensen Rocks, zwei Klippenfelsen vor der Borchgrevink-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Mount Kristensen, Berg im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika

Siehe auch:
 Christensen (Begriffsklärung)